Машеров Петро Миронович (, уроджений Машеро (); (1918, с. Ширки, Сєнненський повіт, Західна область, РРФСР — 4 жовтня 1980, Мінськ, Білоруська РСР, СРСР) — білоруський радянський партійний діяч.
 Машерова Наталія Петрівна (; 1945, Велейка) — білоруська політична діячка, дочка Петра Машерова.